Michael Nylander – ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio svedese
 Sven Nylander – ex ostacolista svedese
 William Nylander – botanico finlandese
 William Nylander – hockeista su ghiaccio svedese